Rishiri bezeichnet:
 eine Insel in der Präfektur Hokkaidō: Rishiri (Insel)
 einen Landkreis auf dieser Insel: Rishiri-gun (Hokkaidō)
 eine Stadt in diesem Landkreis: Rishiri (Hokkaidō)
 einen Vulkan, der die Insel gebildet hat: Rishiri (Berg)